Das Peristom ( „um (herum)“ und στόμα stóma „Mund“) ist ein in der Biologie häufig verwendeter Ausdruck: 
 in der Zoologie bezeichnet er die Umgebung des Mundes eines tierischen Lebewesens, siehe Mundfeld 
 in der Botanik wird der Begriff im übertragenen Sinn gebraucht, etwa bei fleischfressenden Pflanzen, Moosen und Pilzen, siehe Peristom (Botanik) 

Siehe auch: Peristomium